Az 1993–1994-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 60. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 18 csapat részvételével zajlott. A Legia Warszawa és a Wisła Kraków –3 pontos büntetéssel indult.

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes GKS Katowice, és a bronzérmes Górnik Zabrze előtt. A Wisła Kraków, Siarka Tarnobrzeg, Polonia Warszawa és a Zawisza Bydgoszcz kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1994
Lengyel 1
Lengyel 1